Шибпур:

 Шибпур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шибпур — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нарсингди.